Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1991 je enaintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 22. januarjem in 3. februarjem 1991 v Saalbach-Hinterglemmu, Avstrija, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1991
1991 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Saalbach-Hinterglemm